Hamulus maroccanus är en ringmaskart som beskrevs av Maurice Collignon 1972. Hamulus maroccanus ingår i släktet Hamulus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
maroccanus